Tiinansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tiinansaari (ö i Birkaland, Tammerfors),  (0 ha)
 Tiinansaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala,  (0 ha)
 Tiinansaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (1 ha)
 Tiinansaari (ö i Birkaland, Sydvästra Birkaland),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar